Bebout ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Bebout, US-amerikanische Filmeditorin
 Eli Bebout (* 1946), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Nick Bebout (Nicholas Bebout; * 1951), US-amerikanischer Footballspieler